Rutte bezeichnet:

 Rutte (Fisch), einen Knochenfisch (Quappe)
 Greuth (Tarvis), Ortschaft auf dem Gemeindegebiet von Tarvisio, Italien
 Rutte (Waffe), eine mittelalterliche Schießmaschine

Rutte ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Rutte (1923–2007), deutscher Geologe und Paläontologe
 Mark Rutte (* 1967), niederländischer Politiker (Ministerpräsident seit 2010)

Siehe auch:
 Théophile de Rutté (1826–1885), Kaufmann und von 1850 bis 1854 erster Honorarkonsul der Schweiz in Kalifornien
 Hypothese von Erwin Rutte, siehe Ries-Ereignis
 Niederländisches Kabinett
 Kabinett Rutte I (2010–2012)
 Kabinett Rutte II (2012–2017)
 Kabinett Rutte III (2017–2021)
 Rutté
 Rütte